Friedrich von Württemberg-Neuenstadt ist der Name folgender Personen:

 Friedrich (Württemberg-Neuenstadt) (1615–1682), Herzog von Württemberg und Gründer der zweiten Seitenlinie Württemberg-Neuenstadt
 Friedrich Achilles (Württemberg-Neuenstadt) (1591–1631), Herzog von Württemberg
 Friedrich August (Württemberg-Neuenstadt) (1654–1716), Herzog von Württemberg